Indian Hills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Indian Hills (Colorado)
Indian Hills (Kentucky)
Indian Hills (Nevada)
Indian Hills (Texas)